Ворфоломеев — русская фамилия; имеет женскую форму Ворфоломеева.

Известные носители 
 Ворфоломеев, Дмитрий Павлович (1922—2016) — передовик советского авиастроения, токарь-фрезеровщик Куйбышевского авиационного завода, Герой Социалистического Труда (1971).
 Ворфоломеев, Михаил Алексеевич (1947—2001) — русский прозаик, драматург, сценарист.

См. также 
 Варфоломеев